Серге́й Клёнов: Клёнов, Сергей Александрович (род. 1975) — российский гандболист, тренер.
 Клёнов, Сергей Николаевич (род. 1967) — советский легкоатлет-спринтер.